Slaget vid Poitiers kan avse:

Slaget vid Poitiers (732) – mellan franker och andalusiska muslimer
Slaget vid Poitiers (1356) – mellan Frankrike och England